Martin Růžička (ur. 1985) – czeski hokeista, napastnik
 Martin Růžička (ur. 1987) – czeski hokeista, bramkarz